Hörigkeit steht für:

 Hörigkeit (Psychologie), ein psychologischer Fachbegriff
 Hörigkeit (Rechtsgeschichte), ein historischer Rechtsbegriff